Мобулы, или рогачи () — род хрящевых рыб семейства орляковых скатов отряда хвостоколообразных надотряда скатов. Внешне очень похожи на мант, с которыми входят в одно подсемейство Mobulinae. Представители этого подсемейства — единственные позвоночные, имеющие три пары функционирующих конечностей. Эти океанодромные рыбы обитают в тропических и субтропических водах всех океанов. По типу питания — фильтраторы, их рацион состоит из зоопланктона и мелких рыб. Размножаются путём яйцеживорождения. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. Мобулы способны совершать прыжки над водой.{{cladogram|align=left|caption=Филогенез хвостоколообразных|title=
|cladogram={{clade
|style=font-size:75%;line-height:75%;
|label1=
|1={{clade
   |1={{clade
      |1=Hexatrygon
      |2={{clade
         |1=Plesiobatis
         |2={{clade
            |1=Urobatis
            |2={{clade
               |1=Pteroplatytrygon
               |2=
               |3=Dasyatis
               |4={{clade
                  |1=
                  |2={{clade
                     |1=Myliobatis
                     |2={{clade
                        |1=
                        |2={{clade
                           |1=Rhinoptera
                           |2={{clade
                              |1=Mobula
                              |2=Manta'                              }}
                           }}
                        }}
                     }}
                  }}
               }}
            }}
         }}
      }}
   }}
}}
}}

Грудные плавники этих скатов имеют форму крыльев и срастаются с головой, образуя ромбовидный диск. Передняя часть грудных плавников преобразована в так называемые головные плавники, расположенные по краям широкого и плоского рыла. Рот, как и у большинства скатов, расположен на вентральной стороне диска. На хвосте есть шип. Максимальная зарегистрированная ширина диска — 520 см, а вес — более тонны. Позади глаз находятся брызгальца. На вентральной стороне диска расположены ноздри, рот и 5 пар жаберных щелей.

Название рода, возможно, происходит от слова  — «подвижный». Согласно другой версии оно является видоизменённым местным названием этих скатов, принятым на Азорских островах.

Известны случаи, когда мобулы по неизвестным причинам в большом количестве выбрасывались из воды на сушу.

 Внешние различия между мобулами и мантами 
По внешнему виду мобулы весьма похожи на представителей родственного рода мант (Manta''). Их различия заключаются в следующем:

Классификация 
К роду в настоящее время относят 9 видов:
 
 
 
 
 )
 
 
 )
 )

Примечания

Литература 
 
 

Орляковые скаты